A 2006-os női kézilabda-Európa-bajnokság a torna 6. kiírása volt. Svédországban rendezték 2006. december 7-e és december 17-e között. A bajnokságot Norvégia csapata nyerte, akik a döntőben az oroszokon kerekedtek felül. Magyarország az 5. helyet szerezte meg, a helyosztón a házigazda csapat felett aratott győzelemnek köszönhetően.

Norvégia ezzel a győzelmével kvalifikálta magát a 2008-as olimpiára.

Helyszínek 

Az európa-bajnoki mérkőzéseket a következő városokban, és stadionokban vívták:

 Skövde, Arena Skövde (A csoport)
 Malmö, Baltiska Hallen (D csoport)
 Göteborg, Scandinavium (B csoport, és 1. középdöntő csoport)
 Stockholm, Hovet (C csoport, 2. középdöntő csoport és a helyosztók)

Részt vevő csapatok

Lebonyolítás 
A 16 csapatot 4 darab, 4 csapatos csoportba sorsolták. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A csoportokból az első három helyezett jutott tovább a középdöntőbe, a negyedik helyezettek kiestek.

A középdöntőben az A- és B, valamint a C- és D csoport továbbjutott csapatai újabb körmérkőzéseket játszottak, de csak azok a csapatok mérkőztek egymással, amelyek a csoportkörben nem találkoztak, a csoportkörben lejátszott eredményeiket is figyelembe vitték.

A két középdöntő csoportból az első két helyezett jutott az elődöntőbe. Az elődöntők győztesei játszották a döntőt, a vesztesek a bronzéremért mérkőzhettek. Az első nyolc helyért játszottak helyosztó mérkőzéseket.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

Középdöntő

1. csoport

2. csoport

Helyosztók

Az 5. helyért

Elődöntők

Bronzmérkőzés

Döntő

Góllövőlista

All-star csapat 

A bajnokság legértékesebb játékosának a norvég Gro Hammersenget választották.

Végeredmény 
Csak az első hat helyért játszottak helyosztó mérkőzéseket.

Források 
 
 
 

Európa-bajnokság
Női kézilabda-Európa-bajnokságok
Svédország sportélete